Snake – rzeka w Stanach Zjednoczonych.
 Snake – gra komputerowa.